

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest uch 12, w tym 11 podstawowych
 Turowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Turowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna
 Turowo - część wsi Nowy Podleck w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo
 Turowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe
 Turowo – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Gródek
 Turowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Turowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Turowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo
 Turowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz
 Turowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy
 Turowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Turowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Zobacz też 
 Turów
 Turowo Duże, Turowo Pomorskie
 Turawa, Tyrowo

Linki zewnętrzne